Векторная алгебра в математике может означать:
 раздел векторного исчисления, изучающий линейные операции с векторами и их геометрические свойства;
 часть линейной алгебры, занимающаяся векторными пространствами;
 различные векторные алгебры XIX века (например, кватернионов, бикватернионов, сплит-кватернионов).